C11H15NO3 – formula molecolare della lattofenina
C11H15NO3 – formula molecolare del MMDA-2
C11H15NO3 – formula molecolare del MMDA
C11H15NO3 – formula molecolare del propoxur

Formule molecolari